Haggenmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Haggenmacher (1845–1875), Schweizer Afrikaforscher und Spion im Dienste Ägyptens
 Karl Haggenmacher (1835–1921), ungarischer Mühleningenieur und Erfinder

Haggenmacher bezeichnet außerdem:

 Palais Haggenmacher, ein denkmalgeschütztes Palais in Budapest